Затерянные в космосе ():
  — американский научно-фантастический телесериал о приключениях семейства космических колонистов. Транслировался на канале CBS с 1965 по 1968 год.
 Затерянные в космосе (фильм) — фантастический фильм 1998 года режиссёра Стивена Хопкинса, киноадаптация сериала 1965 года.
 Затерянные в космосе (телесериал, 2018) — ремейк телесериала 1965 года, который вышел на канале Netflix в апреле 2018 года.